{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (56001) - || 1998 SR146 ||20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (56002) - || 1998 SJ147 ||20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (56003) - || 1998 SB156 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (56004) - || 1998 SO161 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (56005) - || 1998 SK169 ||22 september 1998 || LONEOS
|-
| (56006) - || 1998 TJ13 ||13 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (56007) - || 1998 TP14 ||14 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (56008) - || 1998 TL20 ||13 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (56009) - || 1998 TZ33 ||14 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (56010) - || 1998 UJ8 ||24 oktober 1998 || T. Kobayashi
|-
| (56011) - || 1998 UJ16 ||23 oktober 1998 || ODAS
|-
| (56012) - || 1998 UE19 ||27 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (56013) - || 1998 UB21 ||29 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (56014) - || 1998 UO25 ||18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (56015) - || 1998 UH26 ||18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (56016) - || 1998 UO36 ||28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (56017) - || 1998 VC4 ||11 november 1998 || ODAS
|-
| (56018) - || 1998 VH4 ||11 november 1998 || ODAS
|-
| (56019) - || 1998 VS4 ||11 november 1998 || LINEAR
|-
| (56020) - || 1998 VW10 ||10 november 1998 || LINEAR
|-
| (56021) - || 1998 VD16 ||10 november 1998 || LINEAR
|-
| (56022) - || 1998 VL23 ||10 november 1998 || LINEAR
|-
| (56023) - || 1998 VX28 ||10 november 1998 || LINEAR
|-
| (56024) - || 1998 VA30 ||10 november 1998 || LINEAR
|-
| (56025) - || 1998 VW30 ||10 november 1998 || LINEAR
|-
| (56026) - || 1998 VN52 ||13 november 1998 || LINEAR
|-
| (56027) - || 1998 WG1 ||18 november 1998 || CSS
|-
| (56028) - || 1998 WA14 ||21 november 1998 || LINEAR
|-
| (56029) - || 1998 WZ15 ||21 november 1998 || LINEAR
|-
| (56030) - || 1998 WH16 ||21 november 1998 || LINEAR
|-
| (56031) - || 1998 WO18 ||21 november 1998 || LINEAR
|-
| (56032) - || 1998 WX18 ||21 november 1998 || LINEAR
|-
| (56033) - || 1998 WF19 ||21 november 1998 || LINEAR
|-
| (56034) - || 1998 WS19 ||25 november 1998 || LINEAR
|-
| (56035) - || 1998 WV20 ||18 november 1998 || LINEAR
|-
| (56036) - || 1998 WH31 ||23 november 1998 || CSS
|-
| (56037) - || 1998 WF32 ||20 november 1998 || LONEOS
|-
| (56038) - || 1998 XC3 ||7 december 1998 || V. S. Casulli
|-
| (56039) - || 1998 XO3 ||9 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (56040) - || 1998 XP3 ||9 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (56041) - || 1998 XO4 ||8 december 1998 || R. Roy
|-
| (56042) - || 1998 XW10 ||15 december 1998 || ODAS
|-
| (56043) - || 1998 XQ11 ||14 december 1998 || P. G. Comba
|-
| (56044) - || 1998 XU17 ||15 december 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (56045) - || 1998 XD21 ||10 december 1998 || Spacewatch
|-
| (56046) - || 1998 XC26 ||15 december 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (56047) - || 1998 XK36 ||14 december 1998 || LINEAR
|-
| (56048) - || 1998 XV39 ||14 december 1998 || LINEAR
|-
| (56049) - || 1998 XA44 ||14 december 1998 || LINEAR
|-
| (56050) - || 1998 XG45 ||14 december 1998 || LINEAR
|-
| (56051) - || 1998 XF50 ||14 december 1998 || LINEAR
|-
| (56052) - || 1998 XN50 ||14 december 1998 || LINEAR
|-
| (56053) - || 1998 XG52 ||14 december 1998 || LINEAR
|-
| (56054) - || 1998 XR52 ||14 december 1998 || LINEAR
|-
| (56055) - || 1998 XB54 ||14 december 1998 || LINEAR
|-
| (56056) - || 1998 XP58 ||15 december 1998 || LINEAR
|-
| (56057) - || 1998 XZ59 ||15 december 1998 || LINEAR
|-
| (56058) - || 1998 XL62 ||11 december 1998 || LINEAR
|-
| (56059) - || 1998 XE64 ||14 december 1998 || LINEAR
|-
| (56060) - || 1998 XT70 ||14 december 1998 || LINEAR
|-
| (56061) - || 1998 XY90 ||15 december 1998 || LINEAR
|-
| (56062) - || 1998 XD91 ||15 december 1998 || LINEAR
|-
| (56063) - || 1998 XM93 ||15 december 1998 || LINEAR
|-
| (56064) - || 1998 XW93 ||15 december 1998 || LINEAR
|-
| (56065) - || 1998 XB97 ||12 december 1998 || O. A. Naranjo
|-
| (56066) - || 1998 YA || 16 december 1998 || K. Korlević
|-
| (56067) - || 1998 YH2 ||17 december 1998 || ODAS
|-
| (56068) - || 1998 YQ2 ||17 december 1998 || ODAS
|-
| (56069) - || 1998 YL5 ||17 december 1998 || T. Kagawa
|-
| (56070) - || 1998 YQ5 ||21 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (56071) - || 1998 YF6 ||22 december 1998 || CSS
|-
| (56072) - || 1998 YK8 ||24 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (56073) - || 1998 YO10 ||26 december 1998 || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| (56074) - || 1998 YG18 ||25 december 1998 || Spacewatch
|-
| (56075) - || 1998 YV21 ||26 december 1998 || Spacewatch
|-
| (56076) - || 1998 YV29 ||27 december 1998 || LONEOS
|-
| (56077) - || 1998 YD32 ||21 december 1998 || LINEAR
|-
| (56078) - || 1999 AT || 7 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (56079) - || 1999 AS2 ||9 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (56080) - || 1999 AN3 ||9 januari 1999 || T. Kagawa
|-
| (56081) - || 1999 AU8 ||10 januari 1999 || J. V. McClusky
|-
| (56082) - || 1999 AK9 ||9 januari 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (56083) - || 1999 AQ16 ||10 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (56084) - || 1999 AN19 ||13 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (56085) - || 1999 AV19 ||13 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (56086) - || 1999 AA21 ||13 januari 1999 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (56087) - || 1999 AH22 ||13 januari 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (56088) Wuheng || 1999 AZ23 ||14 januari 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (56089) - || 1999 AY25 ||6 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (56090) - || 1999 BE || 16 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (56091) - || 1999 BJ || 16 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (56092) - || 1999 BK || 16 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (56093) - || 1999 BM5 ||18 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (56094) - || 1999 BW5 ||20 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (56095) - || 1999 BL6 ||20 januari 1999 || ODAS
|-
| (56096) - || 1999 BA9 ||22 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (56097) - || 1999 BC12 ||21 januari 1999 || F. Uto
|-
| (56098) - || 1999 BE13 ||24 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (56099) - || 1999 BL13 ||25 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (56100) Luisapolli || 1999 BM14 ||24 januari 1999 || S. Sposetti|}

Planetoïdenlijsten